

Бухс — громада в кантоні Ааргау
 Бухс —  громада в кантоні  Санкт-Галлен;
 Бухс — населений пункт у кантоні Люцерн;
 Бухс —  громада в кантоні  Цюрих.

Див. також 
 Букс